Ragtime puede referirse a:

 Ragtime, un estilo musical desarrollado a finales del siglo XIX que constituyó la primera música negra con amplia popularidad y distribución comercial.
 Ragtime, una película de 1981 basada en la novela histórica de E. L. Doctorow.
 RagTime, un programa de computadora para autoedición de documentos científicos, técnicos y comerciales.